

Мукачеве — назва міста Мукачева до 2017 року.
 Мукачеве — назва станції Мукачево Львівської залізниці до 2017 року.
 Мукачеве — колишня військова авіабаза.

Див. також 
 Мукачево